Пётр Жидков:
 Жидков, Пётр Анфимович (1904—1943) — Герой Советского Союза, оперуполномоченный СМЕРШ.
 Жидков, Пётр Кириллович (1901 — ?) — советский военный деятель, полковник (1943 год).